Мотка:
 Мотка (река, впадает в Шидозеро) — река в Плесецком и Онежском районах Архангельской области.
 Мотка — прежнее название полуострова Рыбачий в Мурманской области.
 Мотка (Ловозерский район) — исчезнувшее село в Ловозерском районе Мурманской области.
 Мотка (колония) — исчезнувшая колония в Печенгском районе Мурманской области (вошла в состав села Большое Озерко).
 Мотка (гора) — гора и урочище на ней в Печенгском районе Мурманской области.
 Мотка (приток Сейдъяврийока) — река в Ловозерском районе Мурманской области.
 Мотка (приток Пёта) — река в Рязанской области.

См. также 
 Большая Мотка (итал.)
 Малая Мотка